Dark Roots of Thrash — концертный альбом и DVD группы Testament, выпущенный 15 октября 2013 года, под лейблом Nuclear Blast.
Выступление было записано в «The Paramount», в Хантингтоне 15 февраля 2013 года.

Список композиций 
CD

DVD
 Backstage Footage
 «Native Blood» (Видиоклип)

Участники записи 
 Чак Билли — вокал
 Алекс Сколник — гитара
 Эрик Питерсон — гитара
 Грег Кристиан — бас-гитара
 Джин Хоглан — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Концертные альбомы 2013 года
Альбомы Testament
Концертное видео
Альбомы Nuclear Blast Records